Publicacions:
 El Nacional (publicació digital), diari digital català editat pel Grup les Notícies de Catalunya
 El Nacional (Bolívia), diari de Bolívia
 El Nacional (Buenos Aires), diari de l'Argentina
 El Nacional (Caracas), diari de Veneçuela
 El Nacional (Ciutat de Mèxic), diari de Mèxic
 El Nacional (Santo Domingo), diari de la República Dominicana

 Miscel·lània:
 Club Deportivo El Nacional, club de futbol d'Equador
 El Nacional (Barcelona), restaurant de Barcelona